Веселівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Веселівська волость — Мелітопольського повіту Таврійської губернії;
 Веселівська волость — Харківського повіту Харківської губернії;
 Веселівська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії.